Sergiu Țopa (né le  à Chișinău) est un peintre moldave contemporain.

Biographie 

Sergiu Țopa est né le  à Chișinău, en République de Moldavie. Diplômé de la faculté "Économie Mondiale et Relations Internationales en Gestion", il a obtenu la catégorie de chef de cuisine à la suite de ses études à l'école professionnelle dans le domaine de la nourriture publique. Il est diplômé du Collège National de Médecine et Pharmacie "Raisa Pacalo" à Chișinău. Depuis 2018, il occupe le poste d'ambulancier paramédical à Chișinău.

Art 
Après son retour d'un voyage à Bombay, en Inde, en 2016, il décide de promouvoir son art, qui jusqu'alors n'était qu'un passe-temps. Il peint des tableaux sur divers thèmes de critique sociale, culturelle et historique. De la même manière, il aborde souvent le portraitisme, où il travaille avec des symboles propres à chaque personnage abordé. Ses œuvres mêlent cubisme, noir, surréalisme et minimalisme des silhouettes.

Lors d'une exposition organisée à Londres, 21 œuvres ont été exposées, dont le .

Le , la vice-première ministre pour la réintégration de la République de Moldavie, Olga Cebotari, offre une peinture de Sergiu Țopa au représentant spécial de l'OSCE, Thomas Mayr-Harting.

Țopa a également rencontré Dan Negru, le présentateur roumain, considéré comme le roi du public. Sergiu Țopa a offert au présentateur, dans le cadre de son spectacle "La roue de la fortune", réalisé en Moldavie, un tableau personnalisé avec de nombreux éléments qui illustrent des données de la vie de sa famille.

Sergiu Țopa a présenté son art à la présidente de la République de Moldavie, Maia Sandu. Son tableau est actuellement exposé à la bibliothèque présidentielle.
Le , il a été décoré de l'Insigne d'A.O. d'argent "Ștefan cel Mare", lors d'un événement consacré à la Journée du Travailleur Médical.

Actuellement, le nombre de célébrités du showbiz, de compositeurs, d'acteurs, de politiciens et d'hommes d'affaires qui possèdent ses peintures a dépassé 60.

Notes et références 

Naissance en juillet  1990